Напа́дівка — село в Україні, у Вінницькій області, Калинівському районі. Населення становить 395 осіб.
Вебсайт школи https://napadivka.e-schools.info/

Література 
 Напа́дівка // Історія міст і сіл Української РСР : у 26 т. / П.Т. Тронько (голова Головної редколегії). — К. : Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1967 - 1974 — том Вінницька область / А.Ф. Олійник (голова редколегії тому), 1972 : 788с. — С.295

Села Вінницької області